Zuviría es un apellido español.

Antropónimo 

 Facundo Zuviría (1794-1861), jurisconsulto y político argentino.
 José María Zuviría (1830-1891), jusrisconsulto, político y escritor argentino.
 Rafael Zuviría (1951), exfutbolista argentino nacido en Santa Fe.
 Nicolás Zuviría (1991) , actor y cantante argentino.

Véase también 

 Martínez Zuviría